Домарев — фамилия; имеет женскую форму Домарева.
 Домарев, Александр Дмитриевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Домарев, Владимир Сергеевич (1897—1947) — советский горный инженер, геолог, специалист по геологии и разведке рудных месторождений.
 См. также 
 Домар (значения)